EP Dick Danello é um compacto duplo do cantor e compositor Dick Danello, de 1965.

Faixas

Banda
 Dick Danello: voz
 Élcio Alvarez Orchestra: todos os instrumentos
 Grupo vocálico Eloá: acompanhamento vocal

Ver também 
 Jovem Guarda

Dick Danello
Álbuns em língua italiana
EP de 1965